Die Badminton-Weltmeisterschaft 2013 fand vom 5. bis zum 11. August 2013 in Guangzhou in Volksrepublik China statt. Folgend die Ergebnisse im Herreneinzel.

Setzliste 
  Lee Chong Wei
  Chen Long
  Du Pengyu
  Boonsak Ponsana
  Kenichi Tago
  Hu Yun
  Nguyễn Tiến Minh
  Tommy Sugiarto
  Jan Ø. Jørgensen
  Sony Dwi Kuncoro
  Marc Zwiebler
  Wong Wing Ki
  Kashyap Parupalli
  Wang Zhengming
  Chong Wei Feng
  Takuma Ueda

Ergebnisse

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Endrunde

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2013
Weltmeisterschaft 2013
Weltmeisterschaft 2013/Herreneinzel